Shot of Love — двадцать первый студийный альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана. Выпущен в августе 1981 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
Shot of Love считают последним из откровенно религиозных альбомов Дилана. Кроме того, в альбоме содержатся и обращения к вполне светским темам от непосредственно любовных песен до оды покойному комику Ленни Брюсу. Аранжировки в большей степени ро́ковые, и в меньшей — госпеловские, чем на двух предыдущих альбомах.

После выхода Shot of Love, получил смешанные отзывы; Пол Нельсон из Rolling Stone особенно яростно нападал на альбом, сделав при этом исключение для финального трека, «Every Grain Of Sand». «Shot of Love» достиг в Великобритании 6-й позиции, а в США продолжил коммерческое снижение Дилана, поднявшись лишь до 33-й строчки и пробыв в чартах недолго. Для Боно из U2 «Shot of Love» является одним из его любимых альбомов, особенно из-за способности Дилана петь.

Список композиций 
Автор всех песен — Боб Дилан.

 «Shot of Love» — 4:18
 «Heart of Mine» — 4:29
 «Property of Jesus» — 4:33
 «Lenny Bruce» — 4:32
 «Watered Down Love» — 4:10
 «Dead Man, Dead Man» — 3:58
 «In the Summertime» — 3:34
 «Trouble» — 4:32
 «Every Grain of Sand» — 6:12

Песня «The Groom’s Still Waiting at the Altar» была первоначально аыпущена на B-side сингла «Heart of Mine», и была добавлена на альбом Shot of Love шестым треком на переиздании альбома в 1985 году (первая на второй стороне виниловой пластинки) и с тех пор включается на все переиздания.

Участники записи 
 Carolyn Dennis — vocals, background vocals
 Steve Douglas — saxophone
 Tim Drummond — bass
 Donald "Duck" Dunn — bass
 Bob Dylan — guitar, harmonica, percussion, piano, keyboards, vocals, producer
 Jim Keltner — drums
 Clydie King — vocals, background vocals
 Danny "Kootch" Kortchmar — guitar, electric guitar
 Regina McCrory — vocals, background vocals
 Ken Perry — original LP mastering
 Vic Anesini — CD mastering
 Carl Pickhardt — piano
 Chuck Plotkin — producer
 Madelyn Quebec — vocals, background vocals
 Steve Ripley — guitar
 Toby Scott — engineer
 William D. «Smitty» Smith — organ
 Ringo Starr — drums, tom-tom
 Fred Tackett — guitar
 Benmont Tench — keyboards
 Ronnie Wood — guitar
 Monalisa Young — vocals
 Bumps Blackwell — producer

Примечания

Ссылки 
 Review of Shot of Love
 Shot Of Love на discogs.com

Альбомы Боба Дилана